Mamuju bezeichnet:

 Bucht von Mamuju, Bucht an der Westküste Sulawesis
 Mamuju (Distrikt), Distrikt des gleichnamigen Regierungsbezirks
 Mamuju (Fluss), Fluss auf Sulawesi
 Mamuju (Stadt), Hauptstadt von Westsulawesi
 Mamuju (Sprache), gesprochen in Sulawesi
 Mamuju (Regierungsbezirk), Verwaltungseinheit auf Sulawesi